Okko может означать:
 Okko — российский онлайн-кинотеатр.
 OKKO — украинская сеть автозаправок.